Барови́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Бар-сюр-Об. Округ коммуны — Бар-сюр-Об.

Код INSEE коммуны — 10032.

Коммуна расположена приблизительно в 190 км к востоку от Парижа, в 90 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 50 км к востоку от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 353 человека.

Экономика 
Основу экономики составляет виноградарство.

В 2007 году среди 217 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 167 были экономически активными, 50 — неактивными (показатель активности — 77,0 %, в 1999 году было 70,0 %). Из 167 активных работали 162 человека (89 мужчин и 73 женщины), безработных было 5 (2 мужчины и 3 женщины). Среди 50 неактивных 15 человек были учениками или студентами, 24 — пенсионерами, 11 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Этьен (XVIII век)
 Укреплённый дом в долине Морво, летняя резиденция аббатов Клерво в XVIII веке, разрушен во время Великой французской революции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об